Данвил има више значења:
 Данвил
 Данвил (Вашингтон)
 Данвил (Вермонт)
 Данвил (Мериленд)
 Данвил (Мисури)
 Данвил (Џорџија)
 Данвил (Ајова)
 Данвил (Вирџинија)
 Данвил (Илиноис)
 Данвил (Калифорнија)
 Данвил (Арканзас)
 Данвил (Западна Вирџинија)
 Данвил (Индијана)
 Данвил (Канзас)
 Данвил (Кентаки)
 Данвил (Охајо)
 Данвил (Пенсилванија)